Csehország
 Hradzsin (csehül: Hradčany), Prága egyik történelmi negyede
 Hradčany, település a Brno-vidéki járásban
 Hradčany, település a Nymburki járásban
 Hradčany, település a Přerovi járásban
 Hradčany-Kobeřice, település a Prostějovi járásban